Ліга Умаглесі 2007—2008 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобув Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Зестафоні взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Грузії 2007—2008.
2. Клуб Амері знявся з чемпіонату перед початком наступного сезону через фінансові проблеми.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 травня 2008

|}
Не зважаючи на поразку у матчі плей-оф, клуб Гагра пройшов до Ліги Умаглесі (внаслідок відмови від участі у наступному сезону клубу Магароелі (Чиатура).

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2007–2008
Грузія
Грузія
2007 у Грузії
2008 у Грузії
2007 у грузинському спорті
2008 у грузинському спорті